Бригинцы́ () — село, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина) на берегу реки Недра.

Население составляет 326 жителей (2006 год). Плотность населения — 196,98 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1750 году. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Примечания

Ссылки 
 Бригинцы на сайте Верховной Рады Украины

Источники 
 КВКФ, 2007 г.
 ГНПП Картография, 2008 г.

Населённые пункты Бобровицкого района